Ісіока — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Ейко Ісіока — японський дизайнер, володарка премії «Оскар».